Шардак:
 Шардак — река в Татышлинском районе Башкортостана, приток реки Юг.
 Шардак — деревня в Татышлинском районе Башкортостана.